Sezon (2008/2009) był 20. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. Tytułu nie obroniła drużyna Dinamo Tbilisi. Nowym mistrzem Gruzji został zespół WIT Georgia Tbilisi. Tytuł króla strzelców zdobył Nikoloz Gelaszwili, który w barwach klubu SK Zestaponi strzelił 20 goli.

Tabela końcowa 

1 punkty; 2 mecze wygrane; 3 mecze bezpośrednie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2008 w Gruzji
2009 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji